Alle medie latitudini il tempo atmosferico dipende prevalentemente dallo spostamento delle aree a bassa pressione, i cosiddetti Cicloni delle medie latitudini o Cicloni frontali.  Nella loro formazione si individuano il fronte caldo, di una zona intermedia, il fronte freddo e il fronte occluso. Nel fronte freddo si possono associare nubi cumuliformi con intense precipitazioni; mentre nel fronte caldo si formano nubi stratiformi con precipitazioni meno intense ma più diffuse e persistenti. Nella zona intermedia, invece, il tempo è meno perturbato rispetto alle altre distanze. Infine, la formazione di un fronte occluso, al quale sono associate intense precipitazioni, segna generalmente la fine di un ciclone.

Meteorologia